

Албіна — місто в Суринамі.

Албіна () — село у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Івенешть.
 Албіна () — село у повіті Бреїла. Входить до складу комуни Тікілешть.
 Албіна () — село у повіті Тіміш. Входить до складу комуни Мошніца-Ноуе.

Албіна () — село у Чимішлійському районі.